Kash Rūdkhāneh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kash Rūdkhāneh (ort i Iran), Hormozgan, 
 Rūdkhāneh-ye Gashk, vattendrag, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar